Rhea, un ave endémica de Sudamérica
 Rhea (luna), un satélite del planeta Saturno
 (577) Rhea, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides 
 Condado de Rhea, en Tennessee
 Caroline Rhea, actriz canadiense

Véase también 
 Rea.